Давид Налбандян — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион — Дмитрий Турсунов — защищал свой титул, но уступил уже на старте.

Посев 
Первая четвёрка сеянных начинает турнир со второго раунда.

  Новак Джокович (Полуфинал)
  Жиль Симон (Второй раунд) </li>
  Жо-Вилфрид Тсонга (Четвертьфинал, отказ)
  '''Давид Налбандян (Титул)

 Игорь Андреев ''(Второй раунд) 
 Томаш Бердых ''(Первый раунд) 
 Томми Робредо ''(Второй раунд) 
 Марди Фиш ''(Первый раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 

Medibank International 2009